

Pessoas 
 José Anchieta de Mattos Pereira Poggiali -  político brasileiro filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB); foi eleito prefeito de Timóteo 
 José de Anchieta - padre jesuíta espanhol, santo da Igreja Católica e um dos fundadores da cidade brasileira de São Paulo
 José de Anchieta (diretor) - diretor, cenógrafo e figurinista de teatro, cinema, televisão e publicidade brasileiro
 José de Anchieta Fontana - futebolista brasileiro
 José de Anchieta Júnior - político brasileiro, foi vice-governador do estado de Roraima

Desambiguações de antropônimos